"Fitzcarrald" pode ser:
 Fitzcarrald (distrito), no Peru
 Carlos Fermín Fitzcarrald (província), no Peru

Ver também
 Fitzcarraldo

Desambiguações de topônimos